Bauche est un nom de lieu et un nom de personnalités.

Nom de lieu 

 Bauche, hameau belge dans la commune d'Yvoir, en province de Namur (Région wallonne de Belgique).
 La Bauche, commune française de la Savoie en région Rhône-Alpes.

Nom de cours d'eau 
 ru de Baulche, affluent de l'Yonne qui a donné son nom au village de Saint-Georges-sur-Baulche dans l'Yonne en Bourgogne.

Personnalités 

 Jacques Bauche (1914-1982), officier de marine français, compagnon de la Libération.
 Vanessa Bauche (1973), actrice mexicaine

Noms dérivés 
 Bauche, société ayant fusionné dans Fichet-Bauche.
 Saint-Georges-sur-Baulche, commune de l'Yonne.